

Toponyme 
Yolo, une ville de Californie ;
Le comté de Yolo en Californie, aux États-Unis.
Yolo à Kinshasa en République Démocratique du Congo, nom porté par sept quartiers de la commune de Kalamu : Yolo-Nord (1, 2, 3) et Yolo-Sud (1, 2, 3, 4).

Acronyme et usages 
Yolo est l'acronyme de l'expression anglaise  (tu ne vis qu'une fois, généralement traduit en : on ne vit qu'une fois). On prononce généralement cette phrase avant d'accomplir une action généralement peu utile, dangereuse et risquée. Il peut aussi traduire un moment épicurien (au sens populaire) dans le sens où la vie est courte, et que chaque instant doit être vécu au maximum, en profitant de chaque expérience avec intensité. En français, on utilise aussi l'expression latine .

Yolo est notamment utilisé dans :
 Yolo, on ne vit qu'une fois (2013), série réalité diffusée sur W9 ;
 Yolo, titre original de l'épisode On ne vit qu'une fois, de la série télévisée Les Simpson (2013) ;
Yolo, titre d'une chanson de Lenni-Kim, sortie en 2017 ;
 IOLO connais-toi toi-même, tu sais (2016), présentation en langage boloss des classiques de la littérature greco-latine par les Boloss des Belles Lettres ;
 le trio comique américain The Lonely Island prend le contre-pied de l'expression dans une de leurs vidéos musicales moqueuses, où ils incitent à se surprotéger ;
 YOLO (You Only Look Once), nom d'un algorithme de Deep Learning pour la classification et la détection d'objets dans les images.

Notes et références